Елио Ђермано () је италијански глумац.

Филмографија 

|-
| 1992. || || -{Ci hai rotto papà}- || Андреа Чекони || 
|-
| 1999. || || -{Il cielo in una stanza'}- || Паоло || 
|-
| 2001. || || -{Concorrenza sleale}- || || 
|-
| 2002. || || -{Ultimo stadio}- || || 
|-
| 2002. || || -{Respiro'}- || || 
|-
| 2003. || || -{Ora o mai più}- || || 
|-
| 2003. || || -{Fame Chimica'}- || || 
|-
| 2003. || || -{Liberi}- || || 
|-
| 2004. || || -{Che ne sarà di noi}- || || 
|-
| 2005. || || -{Chiamami Salomè}- || || 
|-
| 2005. || || -{Quo vadis, baby?}- || || 
|-
| 2005. || || -{Sangue - La morte non esiste'}- || || 
|-
| 2005. || || -{Mary}- || Матео || 
|-
| 2005. || || -{Romanzo criminale}- || || 
|-
| 2005. || || -{Melissa P.}- || || 
|-
| 2006. || || -{Padiglione 22}- || || 
|-
| 2006. || || -{N (Io e Napoleone)}- || || 
|-
| 2007. || Мој брат је једини син || -{Mio fratello è figlio unico}- || || 
|-
| 2007. || || -{Nessuna qualità agli eroi}- || || 
|-
| 2008. || || -{Il mattino ha l'oro in bocca}- || Марко || 
|-
| 2008. || || -{Tutta la vita davanti}- || || 
|-
| 2008. || || -{Il passato è una terra straniera}- || || 
|-
| 2008. || || -{Come Dio comanda}- || Кватро Формађи || 
|-
| 2009. || || -{La bella gente}- || Ђулио || 
|-
| 2009. || Девет || -{Nine}- || Пјерпаоло || 
|-
| 2010. || Наш живот || -{La nostra vita}- || Клаудио || 
|-
| 2010. || || -{La fine è il mio inizio}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Ђерманова страница на -{www.myspace.com}- 

Рођени 1980.
Италијански глумци
Добитници награде Сребрни медвед